La cifra 1984 puede referirse a:

 el año 1984;
 la novela distópica 1984 (1949), de George Orwell;
 el telefilme 1984 (1954), dirigido por Rudolph Cartier y basado en la novela de Orwell;
 la película 1984 (1956), dirigida por Michael Anderson y basada en la novela de Orwell;
 la película 1984 (1984), dirigida por Michael Radford y basada en la novela de Orwell;
 el álbum 1984 (1973), del bajista inglés Hugh Hopper;
 el álbum 1984 (1983), de la banda de hard rock estadounidense Van Halen;
 la canción 1984 (1974), del músico británico David Bowie;
 la revista 1984 (fundada en 1978), luego rebautizada Zona 84, de la editorial Toutain;
 el comercial de televisión «1984» (1984), de Apple Computers.